Хлебниковская волость:

 Хлебниковская волость (Вятская губерния)
 Хлебниковская волость (Московская губерния)